Аншюц () — німецьке прізвище. Відомі носії:
 Герман Аншюц — німецький художник
 Даніела Аншюц-Томс — німецька ковзанярка

Німецькі прізвища